Натуральне число 840
 840 рік до нашої ери
 840 рік нашої ери